Bjørnebye ist der Familienname folgender Personen:

 Jo Inge Bjørnebye (1946–2013), norwegischer Skispringer
 Stig Inge Bjørnebye (* 1969), norwegischer Fußballspieler